Erenköy bezeichnet

 Erenköy (griech. Kokkina) eine Exklave der Türkischen Republik Nordzypern (heute ist die Stadt verlassen)
 Yeni Erenköy (griech. Gialousa) eine Stadt in der Türkischen Republik Nordzypern
 einen Bezirk des Istanbuler Stadtteils Kadıköy
 einen Stadtteil der türkischen Stadt Eskişehir 
 viele Dörfer in der Türkei